

Astronomia 
 33202 Davignon – asteroide della fascia principale

Persone 
 Étienne Davignon – diplomatico, politico e dirigente d'azienda belga
 Jacques Davignon – diplomatico belga